Zwentendorf – frazione di Gnadendorf, comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Zwentendorf an der Donau – comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)